Idiogaryops är ett släkte av spindeldjur. Idiogaryops ingår i familjen Sternophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Idiogaryops